

Sigle 
 Security Token Service
 Protocollo Station-to-Station – protocollo di sicurezza per lo scambio di chiavi
 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – servizi segreti rumeni
 Solco Temporale Superiore – anatomia del cervello
 Space Transportation System – nome ufficiale dello Space Shuttle
 Stepover Toehold Sleeper – presa utilizzata nel wrestling da diversi lottatori tra cui John Cena, il quale l'ha adottata come finisher move
Sequence-Tagged Sites – tipologia di marcatori genetici

Codici 
 STS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosa (Stati Uniti)
 sts – codice ISO 639-3 della lingua shumashti
 STS – codice ISO 3166-2:GB dello Staffordshire (Regno Unito)

Musica 
 STS – gruppo musicale folk rock austriaco
 Salmieri Top Seva – gruppo jazz-rock francese

Altro 
 STS – abbreviazione aeronautica di Status
 Cadillac STS – automobile della Cadillac
 STS (Сеть Телевизионных Станций) – emittente televisiva russa